Лос Лозано има више значења:

 Лос Лозано (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лозано (Абасоло), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику